Gornji Grad (gemeente), gemeente in Slovenië
 Gornji Grad (plaats), plaats in Slovenië